Nosaltres els valencians fou un programa radiofònic fundat i dirigit pel filòleg i sociolingüista Vicent Pitarch i Almela, que començà a emetre's el 1969 per Ràdio Popular de la Plana, a Vila-real, i va romandre en antena durant tota la dècada dels anys setanta i començament dels vuitanta. La Ràdio Popular de la Plana havia iniciat les emissions el 20 d'octubre del 1967, i acabaria convertint-se en Cope Castelló. El programa, que va sorgir com a producte d'un curset de català, va ser el primer del País Valencià en valencià, tenia com a objectiu primer la difusió de la cultura valenciana i l'ús de la llengua. Va estar dirigit també per Enric Dobón i Sales.

Referències 

Programes de ràdio en català
Ràdio al País Valencià